La esclava libre (título original: Band of Angels) es una película estadounidense de 1957, protagonizada por Yvonne De Carlo, Clark Gable y Sidney Poitier y dirigida por  Raoul Walsh.

Se trata de un melodrama basado en la novela del mismo nombre del autor estadounidense, Robert Penn Warren, publicada en 1955. El director Raoul Walsh captó a la perfección el espíritu de la época de la guerra civil estadounidense en el sur, en este drama en el que contó con una tripleta protagonista de primera: Clark Gable, en la que supuso la tercera colaboración entre ambos,  Yvonne De Carlo y un joven, Sidney Poitier.

Argumento
La hija de un terrateniente del sur de Estados Unidos regresa a la plantación de su padre a la muerte de este. Tras el fallecimiento descubre que es hija de una sirvienta negra,  y es convertida en esclava, comprada y llevada a Nueva Orleans.

Reparto principal

Yvonne De Carlo; Amantha Starr
Clark Gable; Hamish Bond
Sidney Poitier ; Rau-Ru Ponce de Leon
Efrem Zimbalist Jr.; Teniente Ethan Sears
Rex Reason; Capitán Seth Parton
Patric Knowles; Charles de Marigny, 
Torin Thatcher; Capitán Canavan
Andrea King; Idell
Ray Teal;  Calloway

Referencias

Películas basadas en novelas estadounidenses
Películas sobre la esclavitud